Lanz est une municipalité de l'arrondissement de Prignitz, dans le Brandebourg (Allemagne).

Elle fut la ville natale de Friedrich Ludwig Jahn.

Démographie

Personnalités liées à la ville 
 Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852), éducateur né à Lanz.

Notes et références 

Commune en Brandebourg